Rycice – osada leśna (leśniczówka) w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ostrołęckiego.

Przypisy 

Chorzele (gmina)